Neodactria är ett släkte av fjärilar. Neodactria ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Neodactria